Серре — этот термин может относиться к различным объектам.

Топоним
 Серре (коммуна) — коммуна в Италии.

Фамилия
 Серре, Жозеф Альфред (1819—1885) — французский математик.

См. также 
 Сере
 Серр